Somers Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Somers Township (North Carolina)
 Somers Township (Ohio)